Börsenkürzel bezeichnet abkürzende Codes für Börsen und börsenähnliche Handelsplätze:

 Marktidentifikationscode (MIC), internationaler Code

Börsenkürzel bezeichnet auch abkürzende Codes für börsennotierte Wertpapiere und weitere Finanzinstrumente:

 Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN), internationaler zwölfstelliger Code

 Wertpapierkennnummer (WKN), deutscher sechsstelliger Code für Wertpapiere und weitere Finanzinstrumente
 Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières (Sicovam), französischer Code
 Stock Exchange Daily Official List (SEDOL), britischer Code
 Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP), US-amerikanischer Code